Сергей Ярославович Мор (род. 2 июля 1969 года) - российский, ранее казахстанский, пауэрлифтер.

Карьера 
Пауэрлифтингом начал заниматься в Темиртау под руководством Б.И. Шейко. В 1992 году выполнил нормативы мастера спорта.  Обладатель Кубка Казахстана (1994, 1995, 1996) Чемпион Казахстана (1995, 1996), чемпион Азии (1996). В 1994 году присвоено звание мсмк РК.

В 1997 году вместе с тренером переехал в Башкортостан. Начал выступать под флагом России. В 1997 году становится чемпионом мира в категории до 82,5 кг. В 1998 году повторяет успех на чемпионате мира. А также завоевал бронзу на чемпионате мира по жиму лёжа. 

В 2000 году становится чемпионом мира и Европы.

В 2001 году становится чемпионом Европы на домашнем чемпионате в Сыктывкаре, становится бронзовым призёром Всемирных игр и чемпионом мира.

Примечания

Ссылки 
 Сергей Мор

Пауэрлифтеры Казахстана
Пауэрлифтеры России
Чемпионы Казахстана по пауэрлифтингу
Чемпионы Азии по пауэрлифтингу
Чемпионы Европы по пауэрлифтингу
Чемпионы мира по пауэрлифтингу
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса